Kościół iroszkocki
 Kościół starobrytyjski